Le xian de Xincheng (忻城) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le district de Xincheng (新城) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine ;
 Le district de Xincheng (新城) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.
 La ville de Xincheng est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.

Homonymie de toponyme